Gedeon József (1923–2012) gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, az MTA műszaki tudomány doktora és kandidátusa
Gedeon József (1945) plébános a Nézsai Egyházközségben
Gedeon József (1956–2016) tanár, színházi rendező, színigazgató (Gyulai Várszínház 1995–2016), művészeti menedzser
--